

Patronymes 
Kassatkine (masculin ; ) ou Kassatkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Daria Kassatkina (1997-), joueuse de tennis russe;
 Natalia Kassatkina (1934-), danseuse et chorégraphe russe;
 Nikolaï Kassatkine (1859-1930), peintre russe.
  
Patronyme russe